Oliver Hart kan avse:
 Oliver Hart, brittiskfödd amerikansk ekonom
 Pseudonym för Eyedea (Micheal Larsen), amerikansk musiker
 Oliver Hart (speedwayförare), brittisk speedwayförare